Tony Curtis (1925-2010), un acteur et producteur américain;
 Tony Curtis (?-), un chanteur jamaïcain.